Sparkasse Düsseldorf steht für:

 Kreissparkasse Düsseldorf
 Stadtsparkasse Düsseldorf